Іваши́на — українське прізвище іменникового типу.

Відомі носії:
 Івашина Дмитро Васильович — військовий і громадський діяч, журналіст, поет, редактор, головний референт преси Міністерства преси та пропаганди УНР.
 Івашина Іван Вакулович — Герой Радянського Союзу (1943), відзначився під час битви за Дніпро у роки німецько-радянської війни.
 Івашина Олександр Олексійович — культуролог, старший викладач кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Іва́шина — білоруське, російське та українське прізвище прикметникового типу. Жіноча форма прізвища Іва́шин.

Див. також 
 Івашин

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ